

Codici 
 RUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rubelsanto (Guatemala)

Altro 
 RÚV o Ríkisútvarpið – la radiotelevisione pubblica islandese
RUV – acronimo per Racing Utility Vehicle